La nazionale di pallacanestro ceca Under-18, è una selezione giovanile della nazionale ceca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità ceca di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
2009 - 16°
2011 - 15°
2013 - 12°
2014 - 13°
2015 - 16°

Collegamenti esterni 
 

Repubblica Ceca
Under 18